Oehlkers ist der Name von

 Friedrich Oehlkers (1890–1971), deutscher Botaniker
 Otto Oehlkers (?-?), deutscher evangelischer Missionsprediger und Pastor
 Paul Oehlkers (1862–1922), auch: Paul Friedrich Gustav Karl Oehlkers, evangelischer Theologe und Seemannspastor

Siehe auch
 Oelkers
 Oelker